In 2011 werd het 88ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 6 februari tot 5 juni. River Plate werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Sergip